Верхний Кугенер — название населённых пунктов.

Россия 
 Верхний Кугенер — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Верхний Кугенер — деревня в Сернурском районе Марий Эл.